Lodowe piekło (film 1998)
 Lodowe piekło (film 2005)